Galabets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Гълъбец) :
Galabets, village bulgare de l'obchtina de Pomorié, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Galabets, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo.